Dvije kule, drugi svezak romana Gospodar prstenova J. R. R. Tolkiena
 Gospodar prstenova: Dvije kule (2002), film Petera Jacksona iz 2002.
 Gospodar prstenova: Dvije kule (igra), videoigra iz 2002. temeljena na filmu